Il doppio del torneo di tennis Houston Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Paul Rosner che hanno battuto in finale Justin Bower e Shaun Rudman 7-62, 6-4.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Stephen Huss (primo turno)
 Kevin Kim /  Eric Taino (primo turno)

 Jeff Coetzee /  Paul Rosner (Campioni)
 Paul Goldstein /  Brent Haygarth (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Houston Challenger 2001